Koprivnica je lahko:

 koprivnica (bolezen) – kožna bolezen
 Koprivnica, Krško, naselje v občini Krško
 Koprivnica (Radomlja), potok, pritok reke Radomlje
 Koprivnica (Dravinja), potok, pritok reke Dravinje
 Koprivnica (Ložnica), potok, pritok reke Ložnice
 Koprivnica (Brestanica), potok, pritok Brestanice 
 Koprivnica, mesto na Hrvaškem
Koprivnica (reka), pritok Drave na Hrvaškem
 Koprivnica Zagorska (Hrvaška)
 Koprivnica, Aleksinac (Srbija)
 Koprivnica, Gadžin Han (Srbija)
 Koprivnica, Novi Pazar (Srbija)
 Koprivnica, Zaječar (Srbija)
 Koprivnica, Slovaška (Slovaška)